El PSOE d'Aragó és una de les setze federacions del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). Té la seu central en el carrer Conde Aranda, número 138 de Saragossa i en l'actualitat està presidit per Marcelino Iglesias Ricou, qui és president de la Diputació General d'Aragó des de 1999. Cap destacar que en les eleccions a Corts d'Aragó de 2007, el Partit Socialista va ser el partit que més va créixer de tota la comunitat autònoma.

Partits polítics d'Aragó